St. Joseph ist die Abkürzung für:

 deutsch Sankt Josef
 englisch Saint Joseph (auch St Joseph)
 französisch Saint-Joseph (auch St.-Joseph, St-Joseph)
 Josephskirche

St Joseph